La MV Britannic era una nave passeggeri costruita per la White Star Line. Essa è la terza nave della compagnia a prendere il nome di "Britannic"

La MV Britannic, era più grande della prima nave SS Britannic (5.004 t) costruita nel 1874, ma più piccola della seconda nave HMHS Britannic (48.158 t) costruita nel 1914, e affondata successivamente durante la prima guerra mondiale nel 1916.

La MV Britannic aveva anche una nave gemella, la MV Georgic varata due anni dopo nel 1931 nei cantieri della Harland and Wolf.

Dal 1934 passa definitivamente in mano alla Cunard.

Durante la seconda guerra mondiale, è servita come nave trasporto truppe. Terminata la guerra la nave torna al suo normale servizio passeggeri fino al '60, anno in cui venne demolita.

Note

Altri progetti 

brit
Navi a vapore